Hampstead är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Hampstead ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hampstead är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Hampstead. Runt Hampstead är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Montréal,  km nordost om Hampstead. 

Runt Hampstead är det i huvudsak tätbebyggt.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Québec